Орнитоподы (, от , род. п.  — птица и  — нога) — инфраотряд птицетазовых растительноядных динозавров. Ископаемые остатки известны с ранней юры до конца мела на всех континентах планеты, особенно в Северной Америке и Азии, но являются редкостью в Южном полушарии.

Ранние виды были мелкими, передвигающимися на двух конечностях, животными. Позже орнитоподы увеличились в размере и стали четвероногими, но, вероятно, сохранили способность передвигаться на двух конечностях в некоторых обстоятельствах (например, бег при спасении от хищников или любой другой опасности). К меловому периоду они стали очень успешной группой динозавров.

Описание 
Многие из них имели крупные размеры, игуанодон, встав на дыбы, достигал 10 (в некоторых случаях даже 13) метров. Передние конечности у них обычно были значительно более короткими (в 1,5—2 раза) и не столь сильными, как задние. Поэтому ранее считалось, что они передвигались исключительно на задних конечностях; согласно последним исследованиям, использовали при ходьбе также и передние лапы. Зубы срастались по всей длине челюсти, а по вертикали состояли из нескольких коронок, заменявшихся новыми по мере стачивания. Игуанодоны — наиболее известные и ранее всего открытые из этой группы. 

Гадрозавры и родственные им виды за своеобразную форму морды, напоминающую клюв, получили прозвание «утконосых». Сам клюв имел роговой слой. Они были меньше игуанодонов (3—4 м).

Изучение головного мозга показало наличие у этих животных хорошего обоняния. Коэффициентов энцефализации указывает на то, что орнитоподы (в частности гадрозавриды) обладали более развитыми когнитивными способностями, т.е. навыками мозга усваивать и обрабатывать информацию об окружающем мире. Это соответствует другим данным о социальном взаимодействии (например, жизни в стадах, общих гнёздах) этих динозавров, которые указывают на высокое и сложное поведение, такое как забота о своих детёнышах, половое ухаживание и общительность.

Классификация 

Начиная с XIX века, по мере обнаружения новых находок, становилось все яснее, что классификация данной группы нуждается в пересмотре. Многие систематики предлагали своё видение классификации орнитопод, зачастую несовпадающее с предшественниками, что объясняет большое количество дочерних групп, не содержащих подчинённых таксонов. Так, в 1986 году Пол Серено выделил новую кладу Euornithopoda, т. е. «истинные» орнитоподы. Последующие работы уменьшали объём клады, оставив на март 2016 года всего 3 валидных рода и один nomen dubium.

По данным сайта Fossilworks на март 2016 года клада включает следующие вымершие таксоны:
 Инфраотряд Орнитоподы (Ornithopoda)
 Род Anabisetia
 Род Atlascopcosaurus [nomen dubium]
 Род Bonaparteichnium [nomen dubium]
 Род Burianosaurus
 Род Camptosaurichnus [nomen dubium]
 Род Caririchnium
 Род Dakotasaurus
 Род Dinehichnus
 Род Dinosauropodes [nomen nudum]
 Род Gasparinisaura
 Род Gideonmantellia
 Род Gigantoshiraminesauropus [nomen dubium]
 Род Hypsiloichnus
 Род Hypsilophodon
 Род Jiayinosauropus [nomen dubium]
 Род Koreanosaurus
 Род Leaellynasaura
 Род Notohypsilophodon
 Род Ornithopodichnites [nomen dubium]
 Род Phyllodon [nomen dubium]
 Род Qantassaurus
 Род Shiraminesauropus [nomen dubium]
 Род Siluosaurus [nomen dubium]
 Род Staurichnium [nomen dubium]
 Род Talenkauen
 Род Trinisaura
 Род Unespichnium
 Род Wintonopus
 Род Yueosaurus
 Семейство Anomoepodidae
 Семейство Jeholosauridae (вероятно, младший синоним Thescelosauridae)
 Семейство Moyenisauropodidae
 Семейство Ovaloolithidae
 Семейство Tetrapodosauridae
 Семейство Thescelosauridae
 Клада Эуорнитоподы (Euornithopoda)
 Род Drinker
 Род Nanosaurus
 Род Yandusaurus
 Вид Gilmoreosaurus atavus [nomen dubium]
 Клада Игуанодонты (Iguanodontia, показана упрощённая классификация)
 Семейство Гадрозавриды (Hadrosauridae)
 Семейство Дриозавриды (Dryosauridae)
 Семейство Игуанодонтиды (Iguanodontidae)
 Семейство Рабдодонтиды (Rhabdodontidae)

Филогенетика 
Кладограмма по данным Butler и коллег, 2011.

Кладограмма на основе матрицы данных Butler et al., 2008 в версии Godefroit et al., 2014:

Примечания

Литература 

 Butler R. J.; and Galton P. M. 2008. The 'dermal armour' of the ornithopod dinosaur Hypsilophodon from the Wealden (Early Cretaceous: Barremian) of the Isle of Wight: a reappraisal. Cretaceous Research 29(4): 636—642. .
 Calvo J. O., Porfiri J. D., and Novas F. E. 2007. Discovery of a new ornithopod dinosaur from the Portezuelo Formation (Upper Cretaceous), Neuquén, Patagonia, Argentina. Arquivos do Museu Nacional 65(4): 471—483.
 Weishampel D. B., and Heinrich R. E. 1992. Systematics of Hypsilophodontidae and basal Iguanodontia (Dinosauria: Ornithopoda). Historical Biology 6: 159—184. .

 
Динозавры юрского периода
Динозавры мелового периода
Таксоны, описанные Отниелом Чарлзом Маршем